Igreja Nova puede hacer referencia a:

Igreja Nova, freguesia portuguesa del municipio de Barcelos.
Igreja Nova, freguesia portuguesa del municipio de Mafra.
Igreja Nova do Sobral, freguesia portuguesa del municipio de Ferreira do Zêzere.